Carlos de Lorena, Duque de Mayena (Alençon, 26 de marzo de 1554 - Soissons, 4 de octubre de 1611) fue un príncipe francés, también conocido como Carlos de Guisa.

Primeros años de vida
Era hermano de Enrique de Guisa, segundo hijo de Francisco II de Guisa y de Ana de Este. Sus abuelos maternos eran Hércules II de Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio, y Renata de Francia. Fue duque de Mayena de 1573 a 1611, y se le conoce históricamente como el duque de Mayena, o simplemente Mayena, que es como le llamaba Enrique IV de Francia.

Partidario de la Liga Católica, desempeñó el cargo de primer chambelán y se le otorgó (1585) el gobierno de Borgoña. Tras el asesinato de su hermano fue elegido jefe de guerra por el consejo parisiense de los dieciséis. Acompañó al futuro Enrique III a Polonia.

Durante la Sexta Guerra de Religión arrebató Brouage y La Mure a los protestantes. Fue almirante de Francia hasta 1582, en que cedió el puesto al duque de Joyeuse. Tras el asesinato de su hermano Enrique pasó a ser el jefe de la Santa Liga. Después del asesinato de Enrique III en 1589, trató infructuosamente de proclamar rey al cardenal de Borbón. Fue derrotado en Arques (1589) e Ivry (1590) por Enrique IV. 

En 1591, mandó ahorcar a los dirigentes de la Liga parisina, los cuales a su vez acababan de mandar ahorcar a Barnabé Brisson, primer presidente del Parlamento de París, marcando de ese modo la ruptura entre la Liga nobiliaria y la Liga urbana. Fracasó en su intento de que los Estados Generales que había convocado en París en 1593 le nombraran rey. El 5 de junio de 1595, Enrique IV lo volvió a derrotar en la Batalla de Fontaine-Française y Carlos hizo acto solemne de sumisión al rey en noviembre de 1595, a cambio de 2.640.000 libras y tres plazas de seguridad durante seis años (Seurre, Soissons y Chalon-sur-Saône) en Borgoña, de la que perdió el gobierno.

Matrimonio e hijos
Se había casado, el 6 de agosto de 1576, con Enriqueta de Saboya-Villars (muerta en 1611), y tuvieron cuatro hijos:
 Enrique (1578-1621), duque de Mayena y de Aguillon.
 Carlos Manuel (1581-1609), conde de Sommerive.
 Catalina (1585-1618), casada en 1599 con Carlos I Gonzaga (1580-1637), duque de Mantua.
 Renata (muerta en 1638), casada en 1613 con Mario II Sforza (1594-1658), duque de Ognano y de Segni, conde de Santa Fiora.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Almirantes de Francia
Casa de Guisa
Carlos 06
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Duques de Aiguillon
Carlos